

Accezione comune 
Luna di miele (o viaggio di nozze) – viaggio fatto da una coppia appena sposata per celebrare il proprio matrimonio

Cinema 
Luna di miele (The Wedding March) – film diretto da Erich von Stroheim (1928)
Luna di miele – film diretto da Giacomo Gentilomo (1941)
Luna di miele (Luna de miel) – film diretto da Michael Powell (1959)

Televisione 
Luna di miele – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1981
Luna di miele – programma televisivo italiano degli anni '90

Pagine correlate 
Miele (disambigua)

Altri progetti